Een verkeersweg:
N267 (België)
N267 (Nederland), zie Provinciale weg 267
N267 (Zwitserland)